Дже́йми-Линн Си́глер (; , Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская  и . Наиболее известна ролью Медоу Сопрано в сериале «Клан Сопрано».

Ранние годы 
Сиглер родилась в Джерико, штат Нью-Йорк, в семье Стива и Конни Сиглеров. Её отец сефард, сын иммигрантов из Греции и Румынии, а мать уроженка Кубы, исповедующая иудаизм. Посещала среднюю школу Джерико, а также ходила в школу актерского мастерства при театре Cultural Arts Playhouse в Олд-Бетпейдж. Один семестр отучилась в Нью-Йоркском университете.

Карьера 
В 1999 году сыграла Медоу Сопрано, дочь босса мафии Тони Сопрано. Роль сделала её знаменитой актрисой.

В 2000 году на съёмках фильма «Истории костров» в Гамбурге, Нью-Джерси, Сиглер из-за болезни Лайма парализовало тело ниже пояса на несколько дней. С октября 2002 года по февраль 2003 года играла на Бродвее Белл в мюзикле «Красавица и Чудовище», заменив Сару Лицзингер. В 2004 году снялась в роли Хайди Флейс в телевизионном фильме «Посмотри: взлёт и падение Хайди Флейс». В 2005 году сыграла Алексис в комедийной мелодраме «Любовь на острове». В октябре 2008 года она появилась в пятом сезоне сериала «Красавцы». На съёмках актриса стала встречаться с другим актёром сериала Джерри Феррарой. 17 ноября 2008 году стала приглашённой звездой телесериала «Как я встретил вашу маму». 6 декабря 2008 году сыграла в пародии шоу «Субботним вечером в прямом эфире». В 2009 году снялась в психологическом триллере «Звонок». Также появилась в пяти эпизодах сериала «Дурнушка».

Другие работы 
В 2001 году Сиглер выпустила сольный альбом Here to Heaven. Альбом коммерчески провалился. В 2007 году Сиглер заявила, что она «смущена провалом альбома и тем, что его выпустила». Снялась в клипах The Lonely Island «Jizz In My Pants» и Мэрайи Кэри «Through The Rain».

Личная жизнь 
В 2003—2006 годы Джейми-Линн была замужем за своим агентом А. Скалом.

С 16 января 2016 года Джейми-Линн замужем за бейсболистом Каттером Дикстрой, с которым она встречалась почти 4 года до их свадьбы. У супругов есть два сына — Бо Кайл Дикстра (род. 28.08.2013) и Джек Адам Дикстра (род. в январе 2018).

Она является близким другом певца Лэнса Басса. В 2002 году Басс был изображён на мемуарах Сиглер, Wise Girl: What I’ve Learned About Life, Love, and Loss. В январе 2008 года состояла в группе «Таглит» во время поездки в Израиль.

20 января 2016 года Джейми-Линн призналась, что она уже 15 лет страдает рассеянным склерозом, диагноз ей был поставлен в 20-летнем возрасте в 2001 году.

Фильмография

Дискография 
 Here to Heaven (2001)

Примечания 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Дети-актёры США
Киноактрисы США